Soudan est un synonyme du mot sultan d'Égypte ou de Syrie. En Afrique, ce terme vient de l'arabe bilād as-sūdān (بلاد السودان), « pays des noirs ».

Toponymie 

 le Soudan, une région climatique ou géographique d'Afrique dont le nom fut emprunté à l'arabe , le « pays des Noirs » et connue également sous le nom de Nigritie ;
 le Soudan français, colonie française en Afrique occidentale ;
 la République soudanaise, nom pris par cette colonie en 1958, avant qu'elle accède à l'indépendance en 1960 et prend le nom de Mali peu après ;
 le Soudan, pays au sud de l'Égypte ;
 Le Soudan du Sud, État indépendant depuis 2011.

Soudan, en Loire-Atlantique ;
 Soudan, dans les Deux-Sèvres.

 Soudan (Minnesota) : localité aux États-Unis (dans une mine souterraine, il y a un laboratoire de physique des particules)

Patronymie 

 Eugène Soudan (1880-1960) était un avocat, juriste et homme politique flamand ;
 François Soudan (1952-) est un journaliste français ;
 Khaldoun Soudan (1972) est un chanteur syrien ;
 Yves Soudan (1967-) est un ancien joueur belge de football.

Divers 
 Le nom d'une chanson d'Alain Souchon.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme